Саблет има више значења:
 Округ Саблет (Вајоминг)
 Саблет (Илиноис)
 Саблет (Канзас)